Всеволодовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Всеволодовка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Всеволодовка — деревня в Пензенском районе Пензенской области.

Украина 
 Всеволодовка — село в Луцком районе Волынской области.